Spielberg je příjmení německého původu (spiel = hra, berg = hora). Je pravděpodobně odvozeno od jména brněnského hradu Špilberk ze 13. století. Židé byli z Brna a dalších královských měst v českých zemích vyhnáni v roce 1454 a název svého někdejšího sídla přenesli na jiná místa v Evropě.

Mezi významné nositele tohoto příjmení patří:

 Anne Spielbergová (* 1949), americká scenáristka a sestra režiséra Stevena Spielberga.
 Arnold Spielberg (1917–2020), americký elektrotechnik a otec režiséra Stevena Spielberga
 Christine Spielbergová (* 1941), německá atletka
 David Spielberg (1939–2016), americký televizní a filmový herec
 Larisa Spielbergová (* 1980), americká krasobruslařka
 Robin Spielberg (* 1962), americký pianista, skladatel a autor
 Sasha Spielbergová (* 1990), americká herečka a dcera filmového režiséra Stevena Spielberga
 Steven Spielberg (* 1946), americký filmový režisér a producent

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Německá příjmení